Gengoult est un nom de famille français issu du prénom du Moyen Âge Gengoult.

Saint chrétien 
 Gengoult (ou Gangolf d'Avallon, ou saint Gengoult, également orthographié en latin Gangulphus, Gengulfus, Gangolfus, et en français ancien ou actuel, selon les régions, Gangulphe, Gegnoux, Gégoult, Gégoux, Gengon, Gengoul, Gengoulph, Gengoult, Gengoux, Gigoult, Gingolf, Guengoulph, Guengoux) (?-760), militaire bourguignon vénéré dans l'Église catholique romaine comme martyr de la foi conjugale.

Patronyme 

 Louis Thomas Gengoult (1767-1846), général français de la Révolution et de l’Empire.

Architecture 
Saint Gengoult est vénéré dans de nombreuses communes qui lui ont dédié une église :
 Collégiale Saint-Gengoult à Toul ;
 Église Saint-Gengoult à Annéot ;
 Église Saint-Gengoult à Briey ;
 Église Saint-Gengoult à Juvanzé ;
 Église Saint-Gangoulf de Guessling ;
 Liste complète des églises, des fontaines et des communes qui lui sont dédiées en Suisse, en Belgique, en Allemagne et surtout en France.

Toponyme 

 Saint-Gengoult, ancienne paroisse française du département de la Nièvre, aujourd'hui rattachée à la commune de Larochemillay.
 Chapelle Saint-Gengoult de Larochemillay, ancienne église paroissiale du .